Solano (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Caquetá
Solano (Nueva Vizcaya), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Vizcaya op het eiland Luzon
Solano County, een county in de Amerikaanse staat Californië